Pskower Chronik steht für folgende altrussischen Chroniken:

 Erste Pskower Chronik
 Zweite Pskower Chronik
 Dritte Pskower Chronik